Sheila Ryan (1921), Amerikaans actrice (overleden in 1975)
Sheila Ryan (1952), Amerikaans actrice (overleden in 2012), vriendin van zanger Elvis Presley in de jaren 70